Daulatpur peut faire référence à :
 Daulatpur, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Bardiya ;
 Daulatpur, un village development committee du Népal situé dans le district de Saptari.
 Daulatpur, une upazila du Bangladesh dans le district de Kushtia
 Daulatpur, une upazila du Bangladesh dans le district de Manikganj